Ком-сюр-Артюбі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний схід від Марселя, 85 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 278,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ком-сюр-Артюбі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ком-сюр-Артюбі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар